Марте́н Гренье́ (; ) — канадский хоккеист, защитник. Первый тафгай в истории «Трактора».

Карьера 
Начал карьеру в клубе «Квебек Ремпартс». В течение почти всей карьеры играл за различные североамериканские команды, в том числе за «Финикс Койотис», «Ванкувер Кэнакс» и «Филадельфию Флайерз» провёл в НХЛ 18 матчей, забросив одну шайбу.

Два сезона — 2008/09 и 2009/10 Гренье провёл в КХЛ, играя за «Трактор». В челябинском клубе Мартен сыграл 92 матча в регулярном чемпионате и 7 в плей-офф, забросив 2 шайбы в чемпионате. За время выступления в России, Гренье заработал в общем 396 минут штрафа, в первом матче за «Трактор» он сыграл всего 11 секунд и получил большой и дисциплинарный штраф до конца игры.

Примечания

Ссылки 
 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки «Квебек Ремпартс»
Игроки «Викториавилл Тайгерз»
Игроки «Аризона Койотис»
Игроки «Спрингфилд Фэлконс»
Игроки «Манитоба Мус»
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Игроки «Хартфорд Вулф Пэк»
Игроки «Филадельфия Фантомс»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки ХК «Трактор»
Задрафтованные ХК «Колорадо Эвеланш»